Вардане:

 Вардане — микрорайон в Лазаревском районе города Сочи.
 Вардане — платформа Северо-Кавказской железной дороги.
 Вардане — убыхское общество.